Этот список является списком видов млекопитающих Сент-Винсент и Гренадины. Из 32 указанных в таблице видов, 1 ИСЧЕЗНУВШИЙ, 3 уязвимых.

Следующие теги используются для выделения охранного статуса каждого вида по оценкам МСОП:

Список 

</center>

Ссылки 
 Составлен с помощью расширенного поиска на веб-сайте МСОП 

Сент-Винсент и Гренадины
Сент-Винсент и Гренадины